15-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 27 августа по 1 сентября 1990 года на стадионе «Полюд» в югославском городе Сплит.

В соревнованиях приняли участие 952 атлета из 33 стран Европы. Было разыграно 43 комплекта медалей (24 у мужчин и 19 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины 

 Допинг-проба бронзового призёра в прыжке в длину у мужчин Борут Билач из Югославии дала положительный результат на наличие запрещённых веществ. Спортсмен был лишён награды и получил дисквалификацию на 2 года. Однако через год стало известно, что при анализе пробы была допущена ошибка, из-за которой и был сделан неверный вывод о применении допинга. После обнаружения данного факта дисквалификация Билача была отменена, а медаль возвращена атлету обратно.
 Бронзовый призёр в мужском толкании ядра, Вячеслав Лыхо из СССР, отправивший снаряд на 20,81 м, спустя месяц после завершения соревнований был лишён награды и дисквалифицирован на 3 месяца. Причиной стала положительная допинг-проба, в которой были найдены следы метамфетамина.

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 43 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 20 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

1990
Август 1990 года
Сентябрь 1990 года
1990 год в Хорватии
1990 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы в Югославии
Международные спортивные соревнования в Сплите
Лёгкая атлетика
Спорт в Югославии в 1990 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Югославии